I51, I-51 ou I/51 peut faire référence à :
 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-51, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Route slovaque I/51 reliant la frontière tchèque à Hronská Breznica.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres